Второй чемпионат СССР по футболу был разыгран с 5 сентября по 30 октября 1936 года. Победителем стал московский «Спартак».

По итогам весеннего чемпионата предусматривался переходный матч между аутсайдером группы «А» («Красная заря» Ленинград) и победителем группы «Б» «Динамо» Тбилиси, но в итоге динамовцев добавили без игры.

Группа «А». Итоговая таблица 

 Система начисления очков: 3 за победу, 2 за ничью, 1 за поражение и 0 за неявку.
 ЦДКА Москва покинул группу «А», однако после нескольких игр в группе «Б» сезона 1937 года, был возвращён обратно, расширив группу «А» до 9-ти команд.

Лучший бомбардир — Георгий Глазков («Спартак» (М)) — 7 голов в 7 матчах.

Группа «Б». Итоговая таблица 

Итоги турнира:
 «Серп и Молот» Москва вышел в группу «А», а «Серп и Молот» Харьков опустился в группу «В».
 Из группы «В» пришло «Динамо» Казань.

Группа «В». Итоговая таблица 

По итогам турнира:
 «Динамо» Казань повысилось в группу «Б».
 «Динамо» Пятигорск было снято с розыгрышей чемпионатов СССР.

Группа «Г». Итоговая таблица 

По итогам турнира:
 ХТЗ Харьков, «Локомотив» Киев, «Динамо» Горький повысились в группу «В».
 «Сталь» Завода им. Ленина в следующем сезоне была снята с розыгрышей первенств СССР и заменена на «Сталь» Завода им. Петровского, серебренного призёра чемпионата УССР 1936 года.
 В сезоне 1937 года в группу «Г» были возвращены «Крылья Советов» Москва, «Торпедо» Горький, а также добавлены ДКА Смоленск, «Буревестник» Москва, «Динамо» Баку, «Кировский завод» Ленинград, «Динамо» Ташкент, «Нефтяник» Баку, «Спартак» Ереван.

Чемпионаты союзных республик

Чемпионат РСФСР 
Не разыгрывался.

Чемпионат Украинской ССР 
Чемпионат УССР проводился в 4-х группах.

Первая группа 
12.09-18.10.1936. Участвовало 6 команд.

По итогам турнира:
 Вместо снятой с дальнейших розыгрышей «Стали» (Завод им. Ленина) в группу «Г» была повышена «Сталь» (Завод им. Петровского), которую, в свою очередь, в Первой группе заменил «Спартак» Днепропетровск.
 УДКА Киев заменен на «Вымпел» (Киев), Завод им. Сталина Сталино заменен на «Зенит» Завод им. Коваля Сталино.
 КинАп Одесса снят с дальнейших розыгрышей.
 ХЭМЗ сменил название на Сталинец.
 Первую группу пополнили финалисты Второй группы «Судостроитель» Николаев и «Крылья Советов» Запорожье.

Вторая группа 
Соревнования проходили по олимпийской системе 12-24.09.1936. Участие должны были принимать 8 команд. Но «Сталь» Константиновка была включена в группу «Г» Чемпионата СССР.

1/4 финала

12.09.1936. «Судостроитель» (Завод им. Марти) Николаев — «Динамо» Горловка — 3:1
12.09.1936. «Шахтёр» Кадиевка — «Дзержинец» Ворошиловград — 3:4
12.09.1936. «Спартак» Винница — «Динамо» Чернигов — 4:1

1/2 финала

09.1936. «Судостроитель» (Завод им. Марти) Николаев — «Дзержинец» Ворошиловград — 4:0
09.1936. «Крылья Советов» Запорожье — «Спартак» Винница — 2:1 аннулирован, 3:0

Матч за 3-е место

09.1936. «Дзержинец» Ворошиловград — «Спартак» Винница — 1:0

Финал

24.09.1936. «Судостроитель» (Завод им. Марти) Николаев — «Крылья Советов» Запорожье — 2:0

По итогам турнира:
 «Судостроитель» Николаев был повышен в группу «Д» Чемпионата СССР, а «Судостроитель-2» и «Крылья Советов» Запорожье — в первую группу чемпионата УССР.
 Вторую группу пополнили финалисты первенства третьей группы — «Сталь» Днепродзержинск и «Динамо» Кривой Рог.

Третья группа 
Соревнования проходили по олимпийской системе 12.09-06.10.1936. Участвовало 8 команд.

1/4 финала

12.09.1936. «Сталь» Днепродзержинск — «Водник» Херсон — 3:0
12.09.1936. Купянск — Артемовск — 6:0
12.09.1936. «Динамо» Кривой Рог — Полтава — 6:1
12.09.1936. Каменец-Подольский — «Динамо» Житомир — 4:3

1/2 финала

09.1936. «Сталь» Днепродзержинск — Купянск — 4:0
09.1936. «Динамо» Кривой Рог — Каменец-Подольский — 5:1

Матч за 3-е место

10.1936. Купянск — Каменец-Подольский — +:-

Финал

06.10.1936. «Сталь» Днепродзержинск — «Динамо» Кривой Рог — 4:1

По итогам турнира:
 «Сталь» Днепродзержинск и «Динамо» Кривой Рог перешли во Вторую группу Чемпионата УССР.
 Артемовск исключен из дальнейших розыгрышей.
 Третью группу пополнили финалисты первенства по Четвёртой группе «Сталь» Ворошиловск и «Динамо» Могилев-Подольский, а также был добавлен «Спартак» Тирасполь.

Четвёртая группа 
Соревнования проходили по олимпийской системе с 12.09.1936 года. Участие должны были принимать 14 команд, но не все смогли выйти на старт.

1/8 финала

12.09.1936. «Спартак» Старобельск — «Сталь» Ворошиловск — 0:2
12.09.1936. «Сталь» Макеевка — Мелитополь — +:-
12.09.1936. Бердичев — Коростень — +:-
12.09.1936. Кременчуг — «Сельмаш» Кирово — 7:4
12.09.1936. «Стахановец» Орджоникидзе — «Стахановец» Постышево — +:-
12.09.1936. «Стахановец» Чистяково — «Буревестник» Красный Луч — 2:1

1/4 финала

09.1936. «Сталь» Ворошиловск — «Сталь» Макеевка — 2:1
09.1936. «Спартак» Сумы — Бердичев — 5:2
09.1936. «Динамо» Могилёв-Подольский — Кременчуг — 2:1
09.1936. «Стахановец» Орджоникидзе — «Стахановец» Чистяково — 6:0

1/2 финала

«Сталь» Ворошиловск — «Спартак» Сумы — 3:1
«Динамо» Могилёв-Подольский — «Стахановец» Орджоникидзе — 2:1

Матч за 3-е место

«Спартак» Сумы — «Стахановец» Орджоникидзе — +:-

Финал

«Сталь» Ворошиловск — «Динамо» Могилёв-Подольский — 3:1

По итогам турнира:
 Во вновь сформированную Пятую группу переведены «Буревестник» Красный Луч, «Спартак» Старобельск, «Сельмаш» Кирово.
 Во вновь сформированную Шестую группу переведены Мелитополь, Коростень, «Стахановец» Постышево.
 В Четвертую группу включены Конотоп и «Азот» Шостка.

Чемпионат Белорусской ССР

Первая группа

Вторая группа

Чемпионат Армянской ССР

Чемпионат Грузинской ССР

Чемпионат Азербайджанской ССР

Чемпионат Казахской ССР

Чемпионат Узбекской ССР

Чемпионат Киргизской ССР

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна:
 Год 1936. Часть пятая. Патент на «внезапную смерть» — «Спорт-Экспресс Футбол», 10.10.2003
 Год 1936. Часть пятая. Патент на «внезапную смерть», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 10.10.2003
 Год 1936. Часть шестая. Телеграмма от Валерия Чкалова — «Спорт-Экспресс Футбол», 24.10.2003
 Год 1936. Часть шестая. Телеграмма от Валерия Чкалова, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 24.10.2003
 Год 1936. Часть седьмая. Бухгалтер Лапшин, техник Семичастный, геодезист Якушин… — «Спорт-Экспресс Футбол», 14.11.2003
 Год 1936. Часть седьмая. Бухгалтер Лапшин, техник Семичастный, геодезист Якушин…, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 14.11.2003
 Год 1936. Часть восьмая. Главный матч за дощатым забором — «Спорт-Экспресс Футбол», 05.12.2003
 Год 1936. Часть восьмая. Главный матч за дощатым забором, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 05.12.2003
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сайт ФК «Днепр»
 Сайт ФК «Заря» Луганск

См. также 
Кубок СССР по футболу 1936

Чемпионат СССР по футболу 1936